Osoby o tym nazwisku:
 Alessandro Natta – włoski polityk i dziennikarz, uczestnik i członek ruchu oporu
 Giulio Natta – włoski chemik, noblista